Концентрационные лагеря в КНДР () — места, где содержатся уголовные и политические заключённые в Северной Корее.

Согласно многочисленным источникам, включая ООН, существует целая сеть таких концентрационных лагерей, в которых находится около 200 тысяч заключённых. Как утверждается в официальных докладах ООН, в этих лагерях используются рабский труд, систематические пытки и убийства заключённых.

Правительство КНДР категорически отвергает такие сообщения, называя их фабрикацией, подготовленной «южнокорейскими марионетками» и «правыми японскими реакционерами». В 2014 году КНДР признала существование в стране трудовых учреждений, но по-прежнему отрицает их тюремный характер.

Особенности 
В Северной Корее лагеря для уголовников называются , а лагеря для политических заключённых — . Каждый лагерь имеет свой номер, однако зачастую называется не по номеру, а по названию уезда, в котором он расположен.

Андрей Ланьков пишет, что сегрегация между осуждёнными за уголовные и политические преступления соблюдается строго. Он пишет также, что политзаключённые направляются в лагеря двух типов: «районы действия постановления No.149» и «особые районы объектов диктатуры».

В «районы действия постановления No.149» с конца 1950-х годов выселяются нежелательные элементы. Статус этих людей является аналогом советских спецпереселенцев: в удостоверениях личности у них ставится соответствующая отметка, они обязаны периодически отмечаться в местном управлении общественной безопасности, без разрешения «органов» они не могут покинуть своего посёлка или пригласить кого-либо к себе, вынуждены заниматься преимущественно тяжёлой физической работой.

«Особые районы объектов диктатуры» — термин китайского происхождения. Режим, действующий в этих районах, значительно строже и близок к тюремному. По южнокорейским данным, в конце 1980-х в КНДР насчитывалось двенадцать таких районов, площадью от 50 до 250 км² каждый. Количество заключённых в них оценивалось примерно в 150 тыс. человек.

Руководителем службы безопасности, лагерей и тюрем до момента своего отстранения от власти был казнённый в декабре 2013 года Чан Сон Тхэк.

Как пишет французский исследователь тоталитаризма Пьер Ригуло, северокорейские концлагеря имеют следующие характеристики:
 Как в нацистской Германии и сталинском СССР, эти концлагеря являются органичной частью тоталитарной системы власти.
 Они являются составной частью международной коммунистической системы.
 Северокорейские лагеря находятся в азиатской культурной сфере и имеют сильное китайское влияние
 Они имеют также некоторые специфические особенности.

Как пишет Андрей Ланьков, заключённые отправляются в лагеря часто, а возможно и всегда во внесудебном порядке, срок пребывания в них не ограничен и зависит исключительно от произвола властей.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch в отчёте за 2013 год пишет, что правительство КНДР практикует коллективные наказания, отправляя в лагеря не только осуждённых преступников, но и их родителей, супругов, детей и даже внуков.

Оценки ООН 
Комитет по правам человека ООН и правозащитные организации считают, что на 2013 год в этих лагерях содержалось около 200 тысяч заключённых. Они отмечает крайне жестокие и бесчеловечные условия в этих лагерях: острую нехватку продовольствия, практическое отсутствие медицинской помощи, надлежащего жилья и одежды, рабский труд, жестокое обращение и пытки со стороны охранников, изнасилования и казни заключённых. 11 марта 2013 года спецпредставитель ООН Марзуки Дарусман (Marzuki Darusman) представил доклад о ситуации с правами человека в КНДР. 

17 февраля 2014 года ООН опубликовала официальный доклад, посвящённый нарушениям прав человека в КНДР. Согласно докладу, в 4 больших лагерях содержится от 80 до 120 тысяч человек. Авторы доклада объёмом около 400 страниц обвинили власти и лично Ким Чен Ына в «невыразимых зверствах» в отношении заключённых. В аналогичном докладе в октябре 2014 года авторы сравнили ситуацию в северокорейских лагерях с преступлениями нацистского режима Германии в годы Второй мировой войны.

Лагеря для политических заключённых

Официальная позиция КНДР 

В интервью британскому телеканалу Sky News 31 января 2014 года посол КНДР в Великобритании Хен Хак Бон отверг обвинения в нарушении прав человека и в том, что в Северной Корее имеются трудовые лагеря, назвав эти обвинения пропагандой западных СМИ.

«У нас нет трудовых лагерей. В действительности у нас есть исправительные учреждения — места для перевоспитания. Но США, Япония и западные страны говорят, что у нас есть трудовые лагеря. Это неправда»

На вопрос журналиста Sky News о том, могут ли западные журналисты приехать в КНДР и сами поискать, есть ли там лагеря или нет, северокорейский дипломат ответил: «Раз у нас нет трудовых лагерей, то как мы можем позволить журналистам посетить то, чего нет?».

После публикации в начале октября 2014 года 372-страничного доклада ООН о нарушениях прав человека в Северной Корее, в том числе с упоминанием концлагерей, систематических пыток, убийств и голода, КНДР организовала в штаб-квартире ООН редкую встречу, открытую для дипломатов и СМИ, и отчиталась о ситуации с правами человека. На встрече, в частности, впервые было признано наличие в КНДР исправительных лагерей, но отрицался их тюремный характер.

См. также 
 Долгосрочные узники
 ГУЛАГ
 Концентрационные лагеря Третьего рейха

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 UN to investigate possible human rights abuses in North Korea

Литература

На английском языке

На французском языке

На корейском языке